Kelurahan Pasirkaliki kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara, Jawa Barat, 
 Kelurahan Pasirkaliki (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 107,60), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar